Monasterio hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Monasterio, lugar donde habita un monje o varios monjes;

Lugares
 Monasterio (Guadalajara), municipio de la provincia de Guadalajara, España;
 Monasterio (Palencia), localidad de la provincia de Palencia, España;
 Monasterio (Buenos Aires), localidad de la Argentina;
 Estación Monasterio, estación ferroviaria en Monasterio, Argentina.

Personas 

 Ángel Augusto de Monasterio, militar argentino de origen español del siglo XIX.
 Martín José de Monasterio, comerciante, hacendado, militar y funcionario colonial argentino de origen español.
 César Monasterio, futbolista argentino.
 Ricardo Monasterio, nadador venezolano.
 Rocío Monasterio, política hispanocubana.
 José Monasterio Ituarte (1882-1952), militar español.